Аврамово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Аврамово — село в Благоевградской области.
 Аврамово — село в Кырджалийской области.

См. также 
 Аврамов